Bikali-patak kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Hábi-patak, vattendrag, 
 Bikol (vattendrag i Ungern), Komárom-Esztergom, 

Robotskapade Ungernförgreningar